Catfish est le label d'une compagnie discographique indépendante américaine.

Artistes produits : Big Walter Horton

Références 

Label discographique indépendant ayant son siège aux États-Unis
Label de blues